Bulgarije
 Toptsjijsko, een plaats in Bulgarije

Cyprus
 Topçuköy (Cyprus), oorspronkelijke naam Agios Andronikos Trikomou, een plaats in Noord-Cyprus 

Turkije
 Topçuköy (Vize), een dorp in de provincie Kırklareli